Haven kan syfta på:

 Haven (album) – det femte studioalbumet av det svenska melodisk death metal-bandet Dark Tranquillity från 2000
 Haven (film) – en film från 2004 i regie av Frank E. Flowers, originaltitel Haven
 Haven (musikalbum) – det amerikanska symfonisk metal/power metal-bandet Kamelots elfte studioalbum från 2015
 Haven (musikgrupp) – en engelsk musikgrupp
 Haven (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 2010–2015

Geografi
 Haven, Kansas – en ort i Reno County

Se även 
 Hav
 Havens
 Haven Lake – flera sjöar